Alexander « Alexx » Wesselsky (né le ) est le chanteur du groupe de Neue Deutsche Härte et de metal industriel allemand Eisbrecher et un des chanteurs du groupe allemand Megaherz, le premier étant Lex Wohnhaas.

C'est dans le groupe Megaherz qu'il a rencontré Noel Pix avec lequel il a fondé Eisbrecher.

Liens externes 
 

Chanteur allemand du XXe siècle
Chanteur allemand de heavy metal
Chanteur allemand du XXIe siècle
Musicien de musique industrielle
Naissance en novembre 1968
Naissance à Augsbourg